«Девушка со швейной машинкой» ( — «Любовь нужна всем») — советский художественный фильм 1980 года, лирическая музыкальная комедия, снятая на киностудии Грузия-фильм. Совместная работа двух режиссёров — Михаила Чиаурели и Георгия Шенгелая. Сценарий к фильму написан Михаилом Чаурели совместно с Лейлой Берошвили. Музыку к фильму написал Иосиф Барданашвили.

Сюжет 

Эта лирическая комедия рассказывает историю, произошедшую в одном грузинском селе, и показывает жизнь простых и добродушных жителей Грузии.

Главная героиня фильма Маквала недавно закончила швейный техникум в Телави. Теперь она возвращается в родное село, чтобы улучшить его быт.
Маквала считает, что даже жители отдалённой глубинки должны одеваться по современной моде. Благодаря своей энергичности, Маквале удаётся добиться строительства салона моды и ателье в родном кахетинском селе. Это событие несколько оживляет однообразную жизнь её односельчан. Сельский водитель грузовика Давид Бурнут влюбляется в Маквалу. Не в силах признаться в своих чувствах к Маквале, Давид впадает в хандру. После безуспешной попытки друзей Давида украсть девушку для него, Давид в отчаянии решает уйти в пастухи, но Маквале удается отговорить его, и признаться в любви.

В ролях 
 Дареджан Хачидзе — Маквала (озвучивала Елена Чухрай)
 Гиви Берикашвили — председатель колхоза
 Вахтанг Панчулидзе — Давид Бурнут
 Кахи Кавсадзе — Кола, алкоголик и второй муж Анико
 Баадур Цуладзе — преподаватель швейного техникума
 Берта Хапава — Анико
 Лаура Рехвиашвили — Бабула
 Амиран Кадейшвили — Хирхала
 Циала Гургенидзе — Кето
 Юрий Васадзе — Михако, отец Бурнута
 Амиран Амиранашвили — Бацро
 Хатуна Сонгулашвили — Мамлуца
 Ирина Иремашвили — Кудчрела
 Гоги Пириашвили — Сика
 Джими Ломидзе — селянин

Съёмочная группа 

 Авторы сценария:
 Лейла Берошвили
 Михаил Чиаурели
 Режиссёры-постановщики:
 Михаил Чиаурели
 Георгий Шенгелая
 Операторы-постановщики:
 Джимшер Кристесашвили
 Николос Сухишвили
 Художник-постановщик: Георгий Микеладзе
 Композитор: Иосиф Барданашвили
 Звукорежиссёр: Гурам Шубладзе

Ссылки 

 «Девушка со швейной машинкой» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 «Девушка со швейной машинкой» на сайте Наше кино
 «Девушка со швейной машинкой» на сайте Медиатека

Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1980 года
Музыкальные фильмы СССР
Фильмы студии «Грузия-фильм»
Фильмы Михаила Отаровича Чиаурели
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы СССР 1980 года
Фильмы на грузинском языке